Midland City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Midland City (Alabama)
 Midland City (Illinois)
 Central Heights-Midland City, Arizona